

Населені пункти та їхні частини
 Вітово — село в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Витово (Вітово) — село в гміні Дубичі Церковні Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Вітово — село в гміні Єдвабно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вітово — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Вітово — село в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Вітово — село в гміні Кшикоси Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Вітово — частина села Рисіни в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки